Osoby o tym nazwisku:
 Ernst Lerch – austriacki zbrodniarz nazistowski
 Eugeniusz Lerch – polski piłkarz
 Jiří Lerch – czeski piłkarz